Clayton Lake State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Clayton Lake State Park (New Mexico)
 Clayton Lake State Park (Oklahoma)